Destiny ():

 Destiny — музыкальный коллектив из Швеции.
 Destiny — герой комиксов.
 Destiny Laboratory Module — американский научный модуль Международной космической станции.
 Destiny — японская кинокомпания.
 Destiny — видеоигра производства Bungie.
 Destiny — студийный альбом ямайского автора-исполнителя Эндрю Чина.

Музыкальные альбомы 
 Destiny (альбом The Jacksons) (1978)
 Destiny (альбом Chaka Khan) (1986)
 Destiny (альбом Saxon) (1988)
 Destiny (альбом Gloria Estefan) (1996)
 Destiny (альбом Stratovarius) (1998)
 Destiny (альбом Jim Brickman) (1999)
 Destiny (альбом Shai) (1999)
 Destiny (альбом Miki Matsuhashi) (2002)
 Destiny (альбом No Angels) (2007)
 Destiny (альбом Jolina Magdangal) (2008)
 Destiny (альбом Nigel Ward) (2009)